

Cardinali
Ugo di Lusignano (1380/1385 circa-1442)

Principi di Galilea
Ugo di Lusignano (1335-1386)

Signori di Lusignano
Ugo I (X secolo)
Ugo II (X secolo)
Ugo III (?-1012)
Ugo IV (1012-1030 circa)
Ugo V (1030 circa-1060)
Ugo VI (1060-1102)
Ugo VII (1102-1151)
Ugo VIII (1151-1173)
Ugo IX (1173-1219)
Ugo X (1219-1249)
Ugo XI (1249-1250)
Ugo XII (1250-1282)
Ugo XIII (1282-1303)

Sovrani di Cipro
Ugo I di Lusignano (1205-1218)
Ugo II di Lusignano (1253-1267)
Ugo III di Lusignano (1268-1284)
Ugo IV di Lusignano (1324-1359)